Su kan som auktorsförkortning betyda:

 Su Song
 You Ning Su

Robotskapade auktorsförkortningar